Xikeng Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xikeng Shuiku (reservoar i Kina, Fujian), 
 Xikeng Shuiku (reservoar i Kina, Guangdong, lat 23,33, long 115,95), 
 Xikeng Shuiku (reservoar i Kina, Guangdong, lat 21,71, long 112,77), 
 Xikeng Shuiku (reservoar i Kina, Guangdong, lat 22,41, long 112,34), 
 Xikeng Shuiku (reservoar i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar